Basilio I – patriarca di Costantinopoli dal 970 al 974
 Basilio I – imperatore bizantino dall'867 all'886
 Basilio I – Gran Principe di Mosca dal 1389 al 1425